

Patronyme 

 Alexandre Licata (né en 1984), footballeur français ;
 Arturo Licata (1902-2014), supercentenaire italien, doyen de l'humanité ;
 Christophe Licata (né en 1986), danseur et chorégraphe français ;
 Giovanni Licata (né en 1997), joueur italien de rugby à XV ;
 Riccardo Licata (1929-2014), peintre, sculpteur et graveur italien ;
 Vanessa Licata (née en 1991), footballeuse belge.

Références

Toponyme 

 Licata, une ville italienne située en Sicile.
 Campobello di Licata, une commune de la province d'Agrigente en Sicile (Italie).

scn:Licata